Loison (plaats), een gemeente in het Franse departement Meuse
Loison (rivier), een riviertje in het noorden van de Franse regio Lotharingen